Севе́рин Удзе́ля (; 24 декабря 1857, Старый Сонч, Австро-Венгрия (ныне Малопольское воеводство, Польша) — 26 сентября 1937, Краков, Польша) — польский этнограф, исследователь и популяризатор народной культуры и фольклора Малой Польши. Один из основателей Этнографического музея в Кракове, который назван его именем.

Биография 
Северин Удзеля родился 24 декабря 1857 года в городе Старый Сонч. Будучи учителем, работал в различных народных школах Галиции, был также инспектором образования. С 1900 года проживал в Кракове, где в 1911 году стал одним из организаторов Этнографического музея в Кракове. В 1913 году организовал экспозицию этнографического собрания в Вавеле. Благодаря его усилиям Этнографический музей в Кракове стал одним из важнейших центров по изучению культуры и этнографии Малой Польши. За свою деятельность 2 мая 1924 года был награждён  Офицерским крестом Ордена Возрождения Польши.

Северин Удзеля был первым директором Этнографического музея в Кракове до самой своей смерти в 1937 году.

Научная деятельность 
Северин Удзеля был автором этнографических сочинений.

Сочинения 
 Materyjały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy. Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886.
 Tyniec: pod względem topograficzno-etnograficznym. Wieliczka, 1897.
 Materyały do polskiej weterynaryi ludowej. 1. Powiat gorlicki i grybowski. Lwów: 1900.
 Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego po prawym brzegu Wisły. Wielkoludy, czarownice i czarownice, choroby. Warszawa: 1901.
 Topograficzno-etnologiczny opis wsi polskich w Galicyi. Kraków: nakładem Akademii Umiejętności, 1901.
 Krakowiacy. Kraków: Księgarnia Geograficzna „Orbis”, 1924.
 Dwory: zapiski etnograficzne z 1901 i 1902 roku. 1924.
 Z podań i dziejów ziemi bieckiej. Kraków: nakł. Ksiegarni Geograficznej Orbis, 1926.
 Ludowe stroje krakowskie i ich krój: z 34 tablicami barwnemi i 47 rycinami w tekście oraz dwoma arkuszami krojów. Kraków: nakł. Muzeum Etnograficznego, 1930. akwarelowe ilustracje wykonała Marja Eljasz-Radzikowska
 Krakowskie hafty białe. Lwów i Warszawa: Książnica-Atlas, 1930.
 Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego. Lwów: nakładem Towarzystwa Ludoznawczego, 1931.
 Ubiory ludu polskiego. Zeszyt III. Górale beskidowi. Kraków: nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1932
 Ziemia łemkowska przed półwieczem: zapiski i wspomnienia z lat 1888-1893. Lwów: nakł. Towarzystwa Ludoznawczego, 1934.
 Hafty kurpiowskie. Kraków: nakł. Muzeum Etnograficznego, 1936.

Литература 
 Материалы о Северине Удзели 
 Wspomnienie Seweryna Udzieli w setną rocznicę MEK 
 Библиография Библиотеки Российской академии наук

Примечания 

Этнографы Польши